Cathy Reed, née le  à Kalamazoo est une patineuse artistique japonaise.

Biographie

Carrière sportive 
Elle participe aux épreuves de patinage artistique aux Jeux olympiques de 2010 et de 2014.

Elle est médaillée d'argent en danse sur glace aux Jeux asiatiques d'hiver de 2011 avec son frère Chris Reed.

Elle est médaillée de bronze aux championnats du monde par équipes de patinage artistique 2013 et aux championnats du monde par équipes de patinage artistique 2015.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

 

Patineuse artistique japonaise
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance en juin 1987
Naissance à Kalamazoo (Michigan)